Mercatale ima više značenja:
 Mercatale, Arezzo
 Mercatale, Bologna
 Mercatale, Firenze
 Mercatale, Pesaro-Urbino
 Mercatale, Ravenna